Селя́нинов — русская фамилия.

Известные носители:
 Селянинов, Александр Алексеевич (род. 1994) — российский лыжник, олимпийский чемпион среди юношей.
 Селянинов, Василий Алексеевич  (1725—1788) — русский кораблестроитель XVIII века, корабельный мастер бригадирского ранга, генерал-майор.
 Селянинов, Георгий Тимофеевич (1887—1966) — советский климатолог, основатель школы советских агро- и микроклиматологов.
 Селянинов, Григорий Артемьевич (1913—1989) — советский артиллерист, полный кавалер ордена Славы.
 Селянинов, Олег Павлович (1915—2010) — советский дипломат.
 Селянинов, Павел Иванович (1895 — ?) — один из псевдонимов Александра Оттовича Опперпута.